Iori steht für:

 Iori, Fluss in Georgien und Aserbaidschan

Iori ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Iori (1922–1970), italienischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur
 Diego Iori (* 1986), italienischer Eishockeyspieler
 Fabiano Vidoi Iori, brasilianischer Paläontologe

Siehe auch:
 Jori
 Yori